Jedna miejscowość w Irlandii
 Greencastle

Miejscowości w USA:
 Greencastle – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Putnam
 Greencastle – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Greencastle – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Greencastle (ang. Greencastle Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Putnam
 Greencastle (ang. Greencastle Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall